Tighe ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Tighe (1927–2004), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Tighe (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler
 Mary Tighe (1772–1810), irische Schriftstellerin
 Paul Tighe (* 1958), irischer Geistlicher und Kurienbischof

Sonstiges:
 Tighe Rock, Felsvorsprung im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Tige